Tarkhan (Egipte) lloc d'Egipte amb un cementiri notable de l'antic Egipte 
 Tarkhan, branca dinàstica col·lateral de la dinastia Arghun de Sind, anomenats els Tarkhan de Sind
 Tarkhan (títol), títol d'origen principalment turc utilitzat a l'Àsia central.
 Tarkhan (família), important família d'emirs de l'imperi de Xah Rukh, de la que era membre la reina Gawhar Shad